Ли́па:
 Липа () — род деревьев семейства Мальвовые.
 Липа (разг.) — обман, подделка.
 Липа — хорватская монета, одна сотая куны.
 «Липа» — советская авиационная станция оптико-электронных помех.

Топонимы 
 Липа — деревня в Лужском районе Ленинградской области России.
 Липа — деревня в Бежецком районе Тверской области России.
 Липа — река в Гомельской области, приток Сожа.
 Липа — деревня в Эстонии.

Персоналии 
Фамилия
 Липа, Дуа (род. 1995) — британская певица и модель косовского происхождения.
 Липа, Иван Львович (1865—1923) — украинский государственный и общественно-политический деятель, писатель и врач.
 Липэ, Элисабета (род. 1964) — румынская гребчиха и государственный деятель, пятикратная олимпийская чемпионка.
 Липа, Юрий Иванович (1900—1944) — украинский общественно-политический деятель, писатель и врач, один из основных идеологов украинского национализма.
Имя
 Тетерич, Олимпиада Валерьевна (Липа Тетерич, VJ Липа) — российская телеведущая, бывшая солистка группы «Девочки».
 Шмельцер, Липа (род. 1978) — американский хасидский певец и шоумен.

См. также 
 Липова — город в Румынии.